Albacete
 Albacete (prowincja)
 Albacete (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 Diecezja Albacete
 Port lotniczy Albacete